Натуральне число 870
 870 рік до нашої ери
 870 рік нашої ери